World Bodybuilding Federation – Światowa Federacja Kulturystyki
 World Boxing Federation (powstała w 2008) – Światowa Federacja Boksu 
 World Boxing Foundation (do 2004 World Boxing Federation) – Światowa Federacja Boksu 
 World Bridge Federation – Światowa Federacja Brydża